L'edizione 1993-1994 della Türkiye 1.Lig vide la vittoria finale del Galatasaray Istanbul.

Capocannoniere del torneo fu Bülent Uygun (Fenerbahçe Istanbul), con 22 reti.

Classifica finale

Verdetti
Galatasaray Istanbul Campione di Turchia 1993-1994.
 Galatasaray ammesso alla UEFA Champions League 1994-1995.
 Fenerbahçe e Trabzonspor ammesse alla Coppa UEFA 1994-1995.
Karabükspor, Karşıyaka SK e Sarıyerspor retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1993
Calcio nel 1994
Campionato turco di calcio